Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Trapani Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1965-1966.

Stagione 
Nella stagione 1965-1966 l'Associazione Sportiva Trapani disputò il campionato di Serie C, raggiungendo il 9º posto.

Divise 
I colori sociali dell'Associazione Sportiva Trapani sono il granata ed il bianco.

Rosa

Calciomercato

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Note

Bibliografia